eiken (hout), een houtsoort
eik, een geslacht van bomen
Eiken (Noorwegen), een dorp en een voormalige gemeente
Eiken (Zwitserland), een plaats in Zwitserland